Vinařice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vinařice u Suchomast, Gemeinde im Okres Beroun
 Vinařice u Kladna, Gemeinde im Okres Kladno
 Vinařice u Loun, Gemeinde im Okres Louny
 Vinařice u Dobrovice, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Vinařice (Jirkov), Ortsteil von Jirkov, Okres Chomutov
 Vinařice (Týnec nad Labem), Ortsteil von Týnec nad Labem, Okres Kolín